"Sylvan" pode ser:
 Sylvan Springs (Alabama), localidade dos EUA
 Sylvan Shores, localidade da Flórida
 Sylvan Lake (Michigan), localidade dos EUA
 West Haven-Sylvan, localidade do estado de Washington
 Sylvan Grove (Kansas), localidade dos EUA
 Lago Sylvan (Alberta), lago canadiano

Ver também
 Sylvania

Desambiguações de topônimos